Limón kan syfta på:

Costa Rica 

 Puerto Limón, ort, 
 Limón (provins),

Honduras 

 Limón (kommun), Departamento de Colón,

Mexiko 

 El Limón de Tellaeche, ort, Sinaloa, Culiacán, 
 El Limón, La Barca, ort, Jalisco, 
 Limón, Veracruz, ort, Sochiapa,